In the Eye of the Storm – album degli Outlaws del 1979
In the Eye of the Storm – album di Roger Hodgson del 1984